A família Sutermeister é uma família de origem suíça alemã.

Sobrenomes derivados de profissões
Famílias